Per intolleranza si intende l'incapacità o l'impossibilità di un individuo o di un animale di sopportare una determinata cosa o situazione.

Possono essere di tre tipi :

Intolleranza – in un contesto sociale o politico è l'atteggiamento di chi, convinto di possedere verità assolute, diviene intransigente verso persone o opinioni che esprimano punti di vista differenti dai suoi.
Intolleranza religiosa
Intolleranza – in medicina si riferisce all'incapacità di assumere determinati farmaci, alimenti o altre sostanze

Altri progetti